Paese Nuovo (Neues Land) war die Wahlliste (Lista Civetta), mit der die Kandidaten des Mitte-Links-Bündnisses Ulivo zum Mehrheitswahlteil der italienischen Parlamentswahlen 2001 und der Europawahl 2004 antraten.

Historische Partei (Italien)